Marcusson ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Marcusson (1899–1976), deutscher Mediziner, Sozialhygieniker und Gesundheitspolitiker
 Hildegard Marcusson (1910–1992), deutsche Medizinerin und Sozialhygienikerin